Thomas Harrison peut désigner :
 Thomas Harrison, (1606-1660) militaire et homme d'État anglais ;
 Thomas Harrison (?-1768),  un officier de la Royal Navy ;
 Thomas Harrison (1744-1829), architecte britannique ;
 Thomas Alexander Harrison (1853-1930), peintre américain ;
  (1971-), joueur britannique de cricket.